Typ 42 oder Type 42 steht für:

 FFV Typ 42, schwedischer Leichttorpedo
 Typ 42, eines der PostScript-Fontformate
 Peugeot Typ 42, Automodell
 NSB Type 42a, norwegische Dampflokomotivbaureihe, siehe NHJ E
 Type 42, Zerstörerklasse, siehe Sheffield-Klasse